Bjørklund est un nom de famille norvégien constitué des mots bjørk « bouleau », et lund « petit bois, boqueteau ». Il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Geir Bjørklund (né en 1969), chercheur indépendant et écrivain norvégien ;
  (1883–1960), joueur norvégien de tennis ;
  (né en 1967), homme politique norvégien ;
  (né en 1945), pianiste et compositeur de jazz norvégien ;
 Thor Bjørklund (1889–1975), inventeur et un homme d'affaires norvégien.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme norvégien